Remember Me () — компьютерная игра в жанре экшн от третьего лица, действие которой происходит в Париже в 2084 году. Главная героиня игры Нилин — элитная охотница за воспоминаниями, обладающая, помимо невероятного атлетизма и выдающейся тренированности в области боевых искусств, специальной способностью: модификацией памяти людей. Однажды стертой оказывается память самой Нилин. Тогда она отправляется в путешествие, чтобы восстановить свою личность и узнать, как можно изменить мир.

Первый анонс игры состоялся на Gamescom 2011, под названием ADRIFT. На пресс-конференции Gamescom 2012 проект представили под новым названием: Remember Me.

Игровой процесс 

Основой геймплея стало «перемешивание» или ремиксинг памяти () — способность, которая позволяет изменять воспоминания персонажа, влияя тем самым на его поведение. Перемешивание происходит в абстрактной окружающей среде, после того как Нилин взламывает мозг цели (посредством некой беспроводной связи). Для взлома используется специальная охотничья перчатка — приспособление для кражи оцифрованных воспоминаний из электронной матрицы жертвы. Попадая в чужую память, игрок видит последовательность событий, в которой допускается менять ключевые решения, например, перемещать предметы. Даже малозначимые корректировки могут изменить поведение жертвы ремиксинга памяти, её взгляды, мотивы и дальнейшую судьбу. С помощью этой способности Нилин может в одночасье обратить врага в друга и наоборот. Кроме того, управление памятью персонажей влияет на мир в целом.

Нилин почти всё игровое время передвигается по карте при помощи «freerun’а» (паркур). Это быстрое преодоление препятствий окружающей среды с использованием её преимуществ.

Бои в игре, в большинстве своем, рукопашные. Нилин может пользоваться узлом, расположенным на задней части шеи, чтобы расширять боевые возможности. В «лаборатории связок» (Combo-Lab) у игрока есть возможность создавать и настраивать связки для боя. Все связки состоят из комбинаций ударов руками или ногами (соответственно, в бою левая и правая кнопки мыши). Удары делятся на силовые (для нанесения урона), восстановительные (для ускорения зарядки специальных приёмов), регенерирующие (для восстановления здоровья) и удары-связки (для усиления предыдущего приёма в связке).

Боевые движения разделены на четыре семейства. Движения называются «прессенами» (). Существующие 24 прессена можно заработать за процедурную мастеринговую силу (). Исполняя достаточно много комбо связок, игрок получает единицы «фокуса», посредством которых открывается доступ к специальным движениям — «с-прессенам». Последние можно раскрыть только в ключевых точках истории, которых всего пять. Выбор специальных прессенов производится через «сенвил» () — интерфейс, где отображаются фокусы. Помехи на экране могут сигнализировать о низком здоровье Нилин, или же о неэффективном движении, с которого нужно переключиться на другую связку. Игрок может создать до четырёх активных связок. Согласно Capcom, в лаборатории допустимо сделать более 50 тысяч комбинаций. Эффективность прессена определяется положением в связке: чем ближе к концу, тем мощнее. На Динамическом дисплее связки в реальном времени отображается информация по исполняемому комбо.

Сюжет 
Новый Париж, 2084 год. Воспоминания перестали быть личными, их можно оцифровать, купить или продать. Под напором социальных сетей, стремительному развитию которых положило начало XXI века, понятия «частная жизнь» и «личное дело» превратились в пережиток былой эпохи. Люди добровольно пожертвовали сокровенным в обмен на удобства, которые обеспечили им технологии. И, разумеется, благодаря развитию «экономики памяти» горстка самых прозорливых и предприимчивых граждан получила практически неограниченную власть над обществом.
Главная героиня приключенческого экшена Remember Me — Нилин (Nilin), бывшая элитная охотница за воспоминаниями, способна вторгаться в мысли людей, похищать и даже изменять их. Но и она не всесильна: власти арестовали девушку и вычистили её память. На этом история только начинается. Нилин, полная решимости восстановить собственную личность, бежала из тюрьмы с помощью главы террористического движения, членом которого она является. В поисках настоящей себя и своего прошлого Нилин выяснила, что за ней охотятся именно те, кто создал нынешнее общество, в котором каждый на виду у всех. И она полна решимости восстановить собственную личность.

Рецензии и оценки

Российские издания 
Игромания поставила игре 8,5 из 10 отметив, что «Remember Me, пожалуй, — самая стильная фантастика за последние много лет. Даже Deus Ex: Human Revolution, задавший новую визуальную моду в жанре, блёкнет по сравнению с ней. Идеальные формы и сюрреалистичные образы, чистые цвета и мягкие градиенты, высокий контраст, визуальные метафоры, потрясающе оформленные элементы дополненной реальности, последние новшества в дизайне интерьеров и нотки старомодности как дань прошлому — да, именно так должен выглядеть мир в 2084 году», отметив при этом такие недостатки как скудная боевая система и временами неудобные ракурсы камеры. По итогам 2013 года игра также получила награду «Творческий замысел» от сайта «Игромания.ру».

Absolute Games оценила игру на 60 %, назвав её красивым, изящным боевиком, в котором иногда разворачивается серьезная драма.

Продолжение 
10 марта 2015 года студия Dontnod объявила о своих намерениях сделать продолжение игры. Креативный директор Dontnod Жан-Максим Морис сообщил, что сюжет Remember Me 2 уже готов. Также он отметил, что перед тем, как начать разработку сиквела, Dontnod выпустит новую часть Life Is Strange.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2013 года
Игры на движке Unreal Engine
Стелс-экшены
Action-adventure
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Beat ’em up
Компьютерные игры, разработанные Dontnod Entertainment
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры-антиутопии
Компьютерные игры в жанре киберпанк
Компьютерные игры, изданные Capcom
Массовая слежка в культуре